Le mot bicolor est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin, féminin ou neutre) d'un adjectif latin signifiant « de deux couleurs, bicolore ». C'est aussi un adjectif de même sens en anglais américain.

En taxonomie, le mot bicolor est employé comme épithète spécifique pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique